Pixley kan syfta på:

 Pixley ka Isaka Seme

Storbritannien 

 Pixley, Herefordshire, England, Herefordshire, 
 Pixley, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England

USA 

 Pixley, Kalifornien, Kalifornien, Tulare County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar